Plaça de l'Oli (Girona), plaça al barri Vell de Girona
 Plaça de l'Oli (Tarragona)
 Plaça de l'Oli (Valls) a l'Alt Camp
 Plaça de l'Oli (Vilafranca del Penedès), vial a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès)
 Plaça de l'Oli, anterior denominació de la Plaça de Jaume I de Vilafranca del Penedès